Доримедонт Соколов:
 Соколов, Доримедонт Доримедонтович (1837—1896) — русский  архитектор, инженер и педагог.
 Соколов, Доримедонт Васильевич (1805—1855) — богослов, протоиерей-переводчик.